La Nazionale Under-17 di calcio femminile del Giappone è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Giappone formata da giocatrici al di sotto dei 17 anni, gestita dalla  - meglio nota con la sigla JFA (ing. Japan Football Association).

Come membro dell'Asian Football Confederation (AFC) partecipa a vari tornei di calcio giovanili internazionali riservati alla categoria, tra cui il Campionato mondiale FIFA Under-17, il Campionato asiatico di calcio femminile Under-16 e ai tornei a invito.

Con la quadrupla vittoria al Campionato asiatico di calcio femminile Under-16 e la conquista del Mondiale di categoria nel 2014 è la nazionale di calcio femminile Under-17 più titolata in Asia.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Piazzamenti al Campionato asiatico di calcio femminile Under-16 
 2005: Campione 
 2007: Secondo posto 
 2009: Terzo posto 
 2011: Campione 
 2013: Campione 
 2015: Secondo posto 
 2017: Terzo posto 
 2019: Campione

Piazzamenti ai Mondiali Under-17 
 2008: Fase a gironi
 2010: Secondo posto 
 2012: Fase a gironi
 2014: Campione 
 2016: Secondo posto 
 2018: Quarti di finale
 2022: Quarti di finale

Rosa attuale

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica del Giappone
 Nazionale di calcio femminile del Giappone

Collegamenti esterni 
 La pagina sulla Nazionale femminile U-17 sul sito ufficiale JFA

Under-17
Giappone